Naga steht für:

 Naga (Mythologie), Schlangenwesen oder -gottheit der indischen Mythologie
 Naga (Volk), indigene Ethnie in Nordostindien
 Fayza Mohamed Aboul Naga (* 1951), ägyptische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit

Orte:
 Naga (Camarines Sur), Stadt in der Provinz Camarines Sur, Philippinen
 Naga (Zamboanga Sibugay), Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga Sibugay, Philippinen
 Naga City (Cebu), Stadt in der Provinz Cebu, Philippinen
 Naqa, auch Naga, Ruinenstadt in Nubien (heutiger Sudan)

NAGA als Abkürzung:
 North American Grappling Association, Kampfsportorganisation

Siehe auch:
 Naga-Sprachen (tibetobirmanische Sprachfamilie)
 Naga Jolokia (Chilischote)

 Nagae (Begriffsklärung)

NAGA